Crimée (straat)
Crimée (metrostation), een metrostation, hernoemd naar de bovenstaande straat